Ховея Форстера () — широко распространённая в комнатной культуре пальма из семейства пальмовых. Родом с острова Лорд-Хау вблизи побережья Австралии. Растёт на скалах на высоте до 300 м над уровнем моря. Это стройная пальма со стволом покрытым лиственными рубцами в виде колец. Листья перистые, дуговидно не изогнутые. Снизу покрыты мелкими точками, темно-зелёные, сегменты листика длинные, расположены горизонтально, слегка поникают. Ствол у основания расширенный. В культуре хорошо переносит сухость воздуха. В условиях оранжереи цветёт, плодоносит.

Литература о Howea forsteriana 

Эволюция без преград: ботаники нашли новое доказательство видообразования без географических барьеров.

Флора Австралии
Эндемики Лорд-Хау
Комнатные растения
Декоративные деревья
Таксоны растений, названные в честь людей